Scott Kelly – amerykański muzyk
 Scott J. Kelly – amerykański astronauta